Laub bezeichnet

 Laub (Botanik), Begriff in der Botanik
 Laub (Farbe), Kartenfarbe im deutschen Blatt

außerdem:
 Laub (Band), Musikduo

Laub ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Schneider-Laub (* 1958), deutscher Hochspringer
 Antoni Laub (1792–1843), polnischer Maler in Galizien
 Elias Laub (1886–1949), bundistischer und sozialistischer Aktivist und Verleger
 Ferdinand Laub (1832–1875), tschechischer Violinist

 Fülöp Elek Laub → siehe Philip Alexius de László
 Gabriel Laub (1928–1998), polnischer Journalist, Satiriker und Aphoristiker
 Georg Laub (1906–1986), deutscher Architekt
 Gerhard Laub (1920–2007), deutscher Harz- und Bergbauhistoriker
 Hieronymus Laub (1684–1753), deutscher Mediziner

 John H. Laub (* 1953), US-amerikanischer Kriminologe
 Josef Laub (1911–1991), österreichischer Mathematiker
 Michel Laub (* 1973), brasilianischer Schriftsteller
 Ole Henrik Laub (1937–2019), dänischer Schriftsteller
 Otto Laub (1805–1882), dänischer Bischof (und Komponist)
 Phoebe Ann Laub (1950/2–2011), US-amerikanische Sängerin und Komponistin, siehe Phoebe Snow
 Thomas Laub (1852–1927), dänischer Komponist
 Tobias Laub (1685–1761), deutscher Maler und Kupferstecher
 Toni Laub (1919–1994), deutscher Architekt
 Uwe Laub (* 1971), deutscher Autor
 Walter Laub (1905–1983), deutscher Manager

Laub ist der Name folgender Orte:
 Laub (Mähring), Ortsteil des Marktes Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Laub (Munningen), Ortsteil der Gemeinde Munningen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Laub (Prichsenstadt), Ortsteil der Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Laub (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Laub (Zeitlarn), Ortsteil der Gemeinde Zeitlarn, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Zum Laub
 Meister mit dem gestickten Laub